

Geografia

Austria 
 Gerasdorf am Steinfeld – ex comune ora frazione di Sankt Egyden am Steinfeld, comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Gerasdorf bei Wien – città nel distretto di Wien-Umgebung (Bassa Austria)